Parque del Sendero puede referirse a:
Parque del Sendero de Maipú, Santiago de Chile.
Parque del Sendero de Temuco, Chile.